Премия «Золотой орёл» за лучший монтаж фильма вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с первой церемонии в 2003 году, однако премия не вручалась в 2005 году.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»